Tóth Pál
 Tóth Pál (1843–1903) pedagógus
 Tóth Pál (1911–1945) munkásmozgalmi harcos
 Tóth Pál (1931–2017) meteorológus
 Tóth Pál (1933) közgazdász, egyetemi tanár
 Tóth Pál (1942–1997) politikus, egyetemi adjunktus
 Tóth Pál (1952) Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező
 Tóth Pál A Színház- és Filmművészeti Főiskolán 1953-ban végzett filmoperatőr
 Tóth Pál matematika–fizika szakos tanár, a Fizibusz előadója
 Tóth Pál újságíró, a Magyar Rádió szerkesztő-riportere
hasonló nevűek
 Tóth Pál Péter (1942) szociológus